Bernhof ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Bernhof (* 1940), deutscher Schriftsteller

Bernhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bernhof (Gleiritsch), Ortsteil der Gemeinde Gleiritsch, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bernhof (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bernhof (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Bernhof (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bernhof (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch
 Bärnhof